Frederico II, também conhecido como Frederico, o Piedoso(1418 - 1478), foi Duque de Brunsvique-Luneburgo e Príncipe de Luneburgo, de 1434 a 1457, e de 1471 a 1478.

Vida 
Após a morte de seu pai, Bernardo I, Frederico governou o Principado de Luneburgo, junto com o seu irmão Otão IV. Os destaques de seu governo foram uma grande expansão de Castelo de Celle e numerosas reformas para melhorar a posição jurídica dos agricultores diante de seus senhores. Depois que seu irmão morreu em 1446, Frederico governou o principado sozinho. Em 1452, ele construiu um mosteiro em Heylig Kreuz ("Santa Cruz") e trouxe monges franciscanos para Celle. Em 1457, ele passou o governo do principado a seu filho, Bernardo, e entrou para o mosteiro, mas em 1471, após a morte de seu segundo filho, Otão V, ele deixou a vida monástica novamente e segurou as rédeas do poder para o seu primeiro neto, de 3 anos de idade, Henrique I. Frederico foi sepultado na igreja do mosteiro franciscano que ele havia fundado em Celle.

Descendência 
Em 1437, Frederico II se casou com Madalena de Brandemburgo (1412 - 1454), filha de Frederico I, e teve três filhos com ela:

    Bernardo II (1432 - 1464), Duque de Brunsvique-Luneburgo      casou-se em 1463, com a Condessa Matilda de Holsácia-Schauenburg (morta em 1468)
 Otão V (1438/39 - 1471), Duque de Brunsvique-Luneburgo
    Margarida (1442 - 1512)      casou-se em 1452, com o Duque Henrique de Mecklemburgo-Stargard (morto em 1466)

Ascendência

Referências 

 Geckler, Christa (1986). Morrer Celler Herzöge: Leben und Wirken 1371-1705. Celle: Georg Ströher. 3-921744-05-8. .

Links externos 

 Os Welfs
Nascidos em 1418
Mortos em 1478